Бунт самураев (другое название — Восставший) () — японский художественный фильм режиссёра Масаки Кобаяси, вышедший в 1967 году.

«Бунт самураев», по мнению кинокритиков, стал Magnum opus Масаки Кобаяси и одним из лучших фильмов, снятых в XX веке.

Сюжет 
В центре фильма — человек в эпоху феодализма. История самураев — отца и сына, которые, совершают необыкновенные вещи, отказываются подчиниться воле сёгуна или совершить почетное самоубийство — харакири, оба принимают решение взбунтоваться против воли предводителя клана и бороться за свою честь, поднимают против него меч и вступают в неравную борьбу с ним.

В ролях 
 Тосиро Мифунэ — Исабуро Сасахара
 Ёко Цукаса — Ити Сасахара
 Го Като — Ёгоро Сасахара
 Тацуёси Эхара — Бундзо Сасахара
 Эцуко Итихара— Кику
 Исао Ямагата — Сёбэй Цутия
 Тацуя Накадаи— Татеваки Асано
 Сигэру Кояма — Гэки Такахаси
 Митико Оцука — Суга Сасахара
 Тацуо Мацумура — Масаката Мацудайра

Награды 
 В 1968 году фильм возглавлял список лучших десяти фильмов мира.
 Премия Британского киноинститута в категории «Лучший зарубежный фильм 1968 года».

Фильмы Японии 1967 года
Фильмы кинокомпании «Тохо»
Исторические фильмы Японии
Фильмы-драмы Японии
Фильмы Масаки Кобаяси
Фильмы о самураях
Фильмы на японском языке
Фильмы о мести
Фильмы о похищениях людей